Dobritsch ist der Name folgender Orte:

 Dobritsch, Stadt in der Oblast Dobritsch, Bulgarien
 Dobritsch (Kärnten), Ort im Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten, der durch eine Gemeindegrenze in zwei Ortschaften geteilt wird:
 Dobritsch (Kärnten)#Ortschaft Dobritsch (Gemeinde Friesach), Ortschaft in der Stadtgemeinde Friesach
 Dobritsch (Kärnten)#Ortschaft Dobritsch (Gemeinde Guttaring), Ortschaft in der Marktgemeinde Guttaring
 Dobritsch, deutscher Name von Dobříč u Prahy, Gemeinde in Tschechien
 Dobritsch, deutscher Name von Dobrič, Ort und Katastralgemeinde in der Gemeinde Polzela (Heilenstein) in Slowenien 

Außerdem ist es der Familienname von:

 Lasar Dobritsch (1881–1970), bulgarischer Artist

Siehe auch:
 Dobrić